En Pologne, Sokołówka peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Sokołówka, un village du powiat de Kalisz.

dans d'autres voïvodies :
 Sokołówka, un village de la voïvodie de Łódź,
 Sokołówka, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Sokołówka, un hameau dans la voïvodie de Mazovie.